Jonathan Ericsson (ur. 2 marca 1984 w Karlskronie) – szwedzki hokeista, reprezentant Szwecji, olimpijczyk.

Rodzina 
Jego ojciec Sven był (ur. 1958), bracia Jimmie (ur. 1980) i Jesper (ur. 1989) oraz kuzyn Henrik (ur. 1985) także są hokeistami.

Jego żoną jest Evelina, z którą ma córkę Liv urodzoną w październiku 2013 (jej imię zostało nadane dla upamiętnienia innego hokeisty i przyjaciela Jonathana Ericssona, Stefana Liva, który zginął w katastrofie lotniczej w 2011.

Kariera 

Wychowanek klubu HC Vita Hästen. W drafcie NHL z 2002 został wybrany przez Detroit Red Wings. Od 2008 roku zawodnik tego klubu. W październiku 2012 roku na okres lokautu w sezonie NHL (2012/2013) związany kontraktem z Vita Hästen. Następnie w listopadzie na tej samej zasadzie grał w klubie Södertälje SK.

Uczestniczył w turniejach mistrzostw świata w 2010, 2012 oraz zimowych igrzysk olimpijskich 2014.

Sukcesy 
 Reprezentacyjne
  Brązowy medal mistrzostw świata: 2010
  Srebrny medal zimowych igrzysk olimpijskich: 2014

 Indywidualne
 AHL (2007/2008): Mecz Gwiazd AHL
 Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie 2010 (elita): jeden z trzech najlepszych zawodników reprezentacji

Statystyki

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 Jonathan Ericsson – profil na stronie NHL

Hokeiści HC Vita Hästen
Hokeiści Södertälje SK
Hokeiści Almtuna IS
Hokeiści Detroit Red Wings
Hokeiści Grand Rapids Griffins
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Szwedzcy hokeiści
Szwedzcy medaliści olimpijscy
Urodzeni w 1984
Ludzie urodzeni w Karlskronie